Coapa kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Coapa, Veracruz, 
 Coapa, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar